Io, IO, I/O:

  — скриптова, чисто об'єктно-орієнтована мова програмування.
 I/O (Input/Output) — ввід/вивід.
 io — код ISO 639-1 для штучної мови Ідо.
 IO — код Британської території в Індійському океані по стандартах ISO 3166-1 alpha-2 та DAFIF 0413 / DIA 65-18 / FIPS PUB 10-4.
 .io — національний домен верхнього рівня для Британських територій в Індійському океані.
 IO (альбом) — альбом гурту Project Pitchfork.
 Io (рослина) — наукова назва роду росли у родині Айстрові.

Див. також 
 Іо